Dort steht für:

 das Adverb dort, Ortsangabe; siehe Deixis
 Dort, niederländisches Bier; siehe Export (Bier)
 Dort Motor Car Company, ehemalige US-amerikanische Automarke
 Mount Dort, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Dort ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Dort (1929–1994), französischer Romanist und Theaterwissenschaftler
 Jan van Dort (1889–1964), niederländischer Fußballspieler 
 Luguentz Dort (* 1999), kanadischer Basketballspieler

Siehe auch:

 Tort